Edwards é o nome de condados dos Estados Unidos:
 Condado de Edwards (Illinois)
 Condado de Edwards (Kansas)
 Condado de Edwards (Texas)

Desambiguações de topônimos